Стефанофор (увенчанный или коронованный; др.-греч. Στέφανος (стефанос) — «венок, венец, корона, диадема») — древнегреческая серебряная монета, разновидность тетрадрахмы. Чеканилась в период с середины II — начала I вв. до н. э. преимущественно в городах-государствах Малой Азии, также на Пелопоннесе и островах Эгейского моря. Характерные признаки стефанофора: широкий монетный кружок (30—35 мм), вес 16,5—17 г, изображение божества-покровителя города на аверсе и венок, обрамляющий композицию на реверсе.

Начало чеканки в Афинах 

В 197 году до н. э. в Фессалии на холмах, носивших название «Киноскефалы» («Собачьи головы»), произошла последняя битва Второй Македонской войны, в которой римляне под командованием Тита Квинкция Фламинина одерживают победу над армией Филиппа V. Филипп же с остатками своего войска отступил в Македонию и далее, чтобы хоть как-то спасти своё положение, отправил послов к Фламинину для проведения переговоров. Итогом этих переговоров стало подписание мирного договора.
Первая же часть договора провозглашала свободу греков: «Вообще всем эллинам, как азиатским, так и европейским, быть свободными и пользоваться собственными законами» (Полибий, XVIII, 44.). Летом 196 года до н. э. на истмийских играх принародно было объявлено следующее: «Римский сенат и полководец с консульской властью Тит Квинкций, победивший в войне Филиппа и македонян, даруют свободу коринфянам, фокидянам, локрам, эвбейцам, ахеянам фтиотским, магнетам, фессалийцам, перребам, предоставляя им не содержать у себя гарнизонов, не платить дани и жить по отеческим законам» (Полибий, XVIII, 44.). «Когда рукоплескания стихли, уже никто не обращал решительно никакого внимания на борцов. Все как бы в состоянии экстаза говорили, не умолкая, или друг с другом, или сами с собою, а по окончании игр в избытке радости и признательности едва не задавили Тита» (Полибий, XVIII, 46).

После, а возможно, и в честь этого события в Афинах начали чеканить монету нового образца, совершенно не похожую на классические афинские тетрадрахмы ни по стилю, ни по строению, ни по исполнению. Их и называют «стефанофоры».

В I веке до н. э., захватив  Пелопоннес, римляне чеканили по образцу афинских стефанофоров так называемые лукулловы тетрадрахмы.

Начало чеканки в Малой Азии 

В 188 году до н. э., после окончания Сирийской войны (192—188 гг. до н. э.), между Римской республикой и Антиохом III Великим в городе Апамее был заключен договор, по условиям которого, кроме всего прочего, Селевкиды отказывались от своих малоазиатских территорий. В результате десятки городов Малой Азии получили независимость. Это событие и положило начало чеканки стефанофоров в Малой Азии.

Первые упоминания 

Впервые название «стефанофор» встречается в Дельфийских надписях, где речь идет об афинских тетрадрахмах «нового стиля».

Вес этих тетрадрахм колебался от 16,5 до 17,0 г, что соответствовало новому аттическому весовому стандарту, а размер монетного кружка составлял 30−35 мм. Важными признаками этих монет были изображение божества-покровителя города на аверсе и венок, обрамляющий композицию (чаще всего это было божество — «символ» города; надпись или монограмма — обозначение магистрата) на реверсе. Например, в Магнезии на аверсе монеты изображена Артемида, а на реверсе фигура Аполлона, который был особенно почитаем в этом городе.

Примечания

Литература 

 Кудряшов С. «СТЕФАНОФОРЫ» — СИМВОЛ ОБРЕТЕННОЙ СВОБОДЫ, раздел «Античная нумизматика», составленный по материалам книг:
 Robert M. Harlick «What are STEPHANOPHORI?»
 British Museum Catalogs (Various), Forni, Italy
 Jenkins, G.K., Ancient Greek Coins, 1972 London
 Jones, Nicholas F., The Autonomous Wreathed Tetradrachms of Magnesia on Maeander, 1979 24
 Morkholm, Otto, Chronology and Meaning of the 2nd Century B.C., 1980 Vol IX Numismatica E Antichita
 Oakley, John N., The Autonomous Wreathed Tetradrachms of Kyme, Aeolis, 1982 27 ANSMN 1
 Sachs, Kenneth S., The Wreathed Coins of Aeolian Myrina, 1985 30 ANSMN 1
 Sear, David, Greek Coins and Their Values, 1979 Vol 2

Тетрадрахма
Монеты Древней Греции